Witteck ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Witteck (* 1928), deutscher Politiker (SED)
 Lars Witteck (* 1974), deutscher Jurist, CDU-Politiker und Regierungspräsident des Regierungspräsidium Gießen